Di Silvestro est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Lorenzo Di Silvestro (1970-), cycliste italien ;
 Rino Di Silvestro (1932-2009), réalisateur, scénariste, producteur et acteur italien.

Patronyme italien